Federico Coria era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno da Dalibor Svrčina.

In finale Vít Kopřiva ha sconfitto Dalibor Svrčina con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Federico Coria (primo turno) 
  Jiří Veselý (ritirato) 
  Jiří Lehečka (ritirato)
  Pablo Andújar (secondo turno)

  Norbert Gombos (primo turno) 
  Elias Ymer (secondo turno) 
  Andrej Martin (primo turno) 
  Zdeněk Kolář (primo turno)

Qualificati 

  Lucas Miedler (primo turno)
  Alexander Erler (primo turno)
  Francisco Comesaña (primo turno)

  Térence Atmane (primo turno) 
  Martín Cuevas (primo turno) 
  Fábián Marozsán (secondo turno)

Lucky loser 

  Louis Wessels (secondo turno)
  Benjamin Hassan (quarti di finale)

  Calvin Hemery (secondo turno)

Wildcard 

  Martin Krumich (quarti di finale)
  Hamad Međedović (quarti di finale)

  Lukáš Pokorný (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Czech Open 2022